Архимандрит Авраамий — архимандрит Андроньевского монастыря в Москве в 1606—1612 годах, потом Чудова в 1612—1619 годах.

Был посылаем земским собором в Кострому при избрании царём Михаила Фёдоровича в 1613 году, а в 1614 году царём был посылаем в Ярославль с целью уговорить казаков идти на Тихвин (вместе с архиепископом Герасимом и боярином Лыковым).

В 1619 году Авраамий участвовал в чине наречения патриарха Филарета.

Источники 
 

Персоналии по алфавиту
Архимандриты Русской православной церкви
Персоналии:Смутное время
Персоналии:Андроников монастырь
Наместники Чудова монастыря